Jerònim d'Elis, oficial de l'exèrcit dels deu mil
 Jerònim d'Arcàdia, polític arcadi 
 Jerònim de Càrdia, historiador grec 
 Jerònim de Siracusa, rei de Siracusa el 215 aC i fins al 214 aC.
 Jerònim, poeta grec
 Jerònim de Rodes, filòsof peripatètic grec
 Jerònim, poeta grec 
 Eusebi Jerònim Sofroni, nom complet de Sant Jerònim, escriptor i religiós grec